Arschama I. (auch Arsames I.; griechisch Arsames, altpersisch Aršama, neupersisch , babylonisch Aršamma, elamisch Iršama; * um 630 v. Chr.) war ein persischer Fürst. Er bezeichnete sich selbst als König der Region Persis und wurde durch seine Söhne Großvater des persischen Großkönigs Dareios I. bzw. Stammvater der Pharnakiden.

Herkunft 
Arschama I. stammte aus dem persischen Königshaus der Achämeniden und war ein Sohn des Königs Ariaramna I., der in der Region Persis (entspricht etwa der heutigen Provinz Fars) herrschte. Sein Name bedeutet: Heldenstark.

Leben 
Informationen über Feldzüge sind bislang nicht belegt. Ob er nach der Absetzung seines Vaters Ariaramnes I. durch den medischen König Kyaxares II. als regionaler Herrscher eingesetzt wurde, ist bis heute umstritten. In seiner Inschrift, die in Hamadan gefunden wurde, bezeichnet sich Arschama I. als König von Persien. Die Bezeichnung als König ist sehr zweifelhaft, da die ehemalige Herrschaftsregion des Ariaramnes I. dem Gebiet von Kyros I. zufiel. Möglicherweise wurde er als Satrap von Kyros I. eingesetzt. Da weitere bestätigende keilschriftliche Belege fehlen, wird die Möglichkeit einer nachträglichen Anbringung der Inschrift durch Dareios I. nicht ausgeschlossen. Dareios I. legitimiert seine Regentschaft mit einer königlichen Abstammungslinie.

Arschama I. soll Zarathustra als erster Herrscher der Achämeniden empfangen haben, der unter seiner Obhut die Lehre des Zoroastrismus verbreitete. In der Inschrift des Arschama I. wird erstmals ausdrücklich auf Ahura Mazda als oberster Gott verwiesen.

Nachkommen 
König Arschama I. hatte zwei bekannte Söhne:
Hystaspes, Satrap der Provinz Parthien,  der Vater von  Dareios I., der zum Großkönig des persischen Achämenidenreichs aufstieg, und
Pharnakes I., der Stammvater der Dynastie der Pharnakiden.

Stammbaum

Literatur 
 Heidemarie Koch: Achämeniden-Studien. Harrassowitz, Wiesbaden 1993, ISBN 3-447-03328-2.
 Texte aus der Umwelt des Alten Testaments: Band 1 – Alte Folge. Gütersloh 1985.
 Josef Wiesehöfer: Das antike Persien 550 v. Chr bis 650 n. Chr. Patmos, Düsseldorf 2005, ISBN 3-491-96151-3.

Weblinks 
 Inschrift des Arschama I.

Herrscher (Asien)
Achämenide
Geboren im 7. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 6. Jahrhundert v. Chr.
Mann